Prin steht für

 Prin, eine Fraktion der Gemeinde Scharans im Kanton Graubünden, Schweiz
 Prin-Deyrançon, eine Gemeinde im Département Deux-Sèvres in Frankreich, bekannt für die langfrüchtige Erdbeersorte Quarantaine de Prin
 Prin, Musical von Sheila Cameron Hancock

Prin ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Prin (1901–1953), französische Sängerin, Schauspielerin, Modell und Malerin
 Claude Prin (* 1932), französischer Schriftsteller
 Jean-Baptiste Prin (1669–1742), französischer Komponist, Musiker und Tänzer
 Marquard Gottfried Prin (1759–1834), deutscher Kaufmann und Geh. Kommerzienrat in Königsberg (Preußen), erreichte bei Napoleon Bonaparte die Herabsetzung der Kontribution für Tilsit.

Siehe auch:
 Prien
 Brin